Швед:

 Представитель шведского народа.
 Сокращение швед. — шведский язык.

Фамилия 
 Швед, Александр Владиславович (род. 1966) — российский детский волейбольный тренер.
 Швед, Алексей Викторович (род. 1988) — российский баскетболист.
 Швед, Андрей Иванович (род. 1973) — белорусский государственный деятель, Генеральный прокурор Республики Беларусь с 9 сентября 2020 года.
 Швед, Василий Васильевич (род. 1971)  — украинский футболист.
 Швед, Владислав Николаевич (род. 1944) — комсомольский и партийный деятель, публицист.
 Швед, Григорий Макарович (1918 — ?) — Герой социалистического Труда.
 Швед, Евгения Викторовна (более известна под фамилией Никонова; род. 1970) — российская баскетболистка, выступавшая в амплуа защитника.
 Швед, Даниил Сергеевич (род. 1983) — российский боксёр.
 Швед, Зузанна (род. 1977) — польская фигуристка.
 Швед, Марьян Васильевич (род. 1997)  — украинский футболист.
 Швед, Ярослав Антонович (род. 1949) — Герой Украины.

 Шведа — внешняя сторона бутс, в отличие от «щеки».

Топонимы 
 Швед-Маяктах-Арыта — песчаный необитаемый остров в Оленёкском заливе моря Лаптевых.
Швед — до 1942 г. название села Ленинское в Энгельсском районе Саратовской области.

См. также